Le gouvernement Leterme peut faire référence 
au gouvernement flamand suivant :
 Gouvernement Leterme (Flandre) ( - ).

ainsi qu'aux gouvernements fédéraux belges suivants :
 Gouvernement Leterme I ( – ) ;
 Gouvernement Leterme II ( – ).